El término naturismo puede hacer referencia:

 al nudismo, práctica del completo desnudo social, en particular la desnudez pública de los órganos genitales;
 a la medicina natural, un tipo de abordaje natural del malestar de salud;
 al naturismo (estilo de vida), un estilo de vida que procura la armonía con la Naturaleza.